Clemente Rebora (1885-1957) – presbitero, poeta e insegnante italiano
 Giorgia Rebora (1995) – boccista italiana
 Gisela Verónica Vega Rebora (1982) – ex cestista argentina
 Roberto Rebora (1910-1993) – poeta, traduttore e critico teatrale italiano